Naselje u Srbiji:
 Surčin, gradsko naselje u sastavu općine Surčin, Grad Beograd

Općina u Srbiji:
 Surčin (općina), gradska općina u sastavu Grada Beograda